Route nationale 8 – strada statale in Francia
 Route nationale 8 – strada statale in Madagascar